Yıldızoğlu lautet der Familienname folgender Personen:

 Ceyhun Yıldızoğlu (* 1967), türkischer Basketball-Trainer
 Suna Yıldızoğlu (* 1955), türkische Schauspielerin